Don’t Stop – album Billy’ego Idola
 Don’t Stop – album Status Quo
 Don’t Stop (Color on the Walls) – singiel zespołu Foster the People
 Don’t Stop (Funkin’ 4 Jamaica) – singel Mariah Carey
 Don’t Stop Rappin’ – album Too Shorta
 Don’t Stop the Party – singiel The Black Eyed Peas
 Don’t Stop the Party – singel Pitbulla
 Don’t Stop ’Til You Get Enough – singiel Michaela Jacksona
 Don’t Stop Me Now – singiel zespołu Queen
 Don’t Stop the Music – singiel Rihanny
 Don’t Stop!

Zobacz też